NGC 4155 (другие обозначения — UGC 7172, MCG 3-31-58, ZWG 98.82, PGC 38761) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Волос Вероники. Открыта Льюисом Свифтом в 1885 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4155
Волосы Вероники (созвездие)